NGC 3537-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beker
 NGC 3537-2, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beker